Alexander Konychev – ciclista su strada italiano
 Dimitri Konychev – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada russo